Zebica est un toponyme qui peut désigner :
Zebica, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina ;
Zebica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Kuršumlija, district de Toplica.